Чемпионат мира по фристайлу 2017 года — 16-й в истории чемпионат мира, прошедший с 8 по 19 марта 2017 года в испанской Сьерра-Неваде совместно с чемпионатом мира по сноуборду. Участники соревновались в слоупстайле, могуле, акробатике, параллельном могуле, ски-кроссе и хафпайпе. Всего было разыграно 12 комплектов медалей.

Это первый чемпионат мира по фристайлу, прошедший в Испании.

Призёры

Мужчины

Женщины

Медальный зачёт

Ссылки 
 Чемпионат мира на сайте FIS

Чемпионаты мира в 2017 году
Чемпионаты мира в Испании
Чемпионаты мира по фристайлу
Март 2017 года